Чепелик Віктор Васильович (1927—1999) — український архітектор, історик архітектури, академік. Член Спілки архітекторів України, дійсний член Української Академії архітектури, лауреат Державної премії України.
 Чепелик Володимир Андрійович (1945) — український скульптор, педагог, професор, голова Національної спілки художників України. Народний художник України, лауреат Національної премії України ім. Т. Г. Шевченка.
 Чепелик Оксана Вікторівна (1961) — українська художниця, режисер, сценарист, оператор.

прізвища